Први рат за Нагорно-Карабах
 Други рат за Нагорно-Карабах